Mbombela (stad), de hoofdstad van de Zuidafrikaanse provincie Mpumalanga
 Mbombela (gemeente), de gemeente waar de stad deel van uitmaakt